Пе́ркінс () — прізвище англійського походження, а також похідний від нього топонім.

Персоналії 
 Перкінс (прізвище)

Топонім 

 Перкінс () — округ (графство) у штаті Небраска, США.
 Перкінс () — округ (графство) у штаті Південна Дакота, США.
 Перкінс — місто, штат Оклахома
 Перкінс — переписна місцевість, штат Джорджія

Див. також 
 Perkins Engines